Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але вирішила замість захисту взяти участь у турнірі в Тяньцзіні.
Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Анна-Лена Фрідзам з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Джоанна Конта

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2015
Generali Ladies Linz, одиночний розряд